Словенците в Канада () са етническа група в Канада.

Численост

Източници 

Етнически групи в Канада